Район Ждяр-над-Сазавоу () — один из 5 районов края Высочина Чехии. Административным центром является город Ждяр-над-Сазавоу. Площадь составляет 1578,51 км², население — 119 946 человек (плотность населения — 75,99 человек на 1 км²). Район состоит из 174 населённых пунктов, в том числе из 6 городов.

Города 

Районы края Высочина